Schleswig steht für die folgenden
Flächen:
 Südschleswig, ein Landesteil von Schleswig-Holstein
 Nordschleswig, ein Landesteil von Dänemark
 Herzogtum Schleswig, ein historisches Herzogtum
 Kreis Schleswig, ein ehemaliger Landkreis in Schleswig-Holstein
 Regierungsbezirk Schleswig, ein ehemaliger preußischer Regierungsbezirk
 Bistum Schleswig, ein historisches Bistum der römisch-katholischen Kirche
 Sprengel Schleswig, ein Sprengel der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche

Orte:
 Schleswig, Kreisstadt in Schleswig-Holstein
 Zeche Schleswig, ehemaliges Steinkohlebergwerk bei Dortmund
 Schleswig (Iowa), Stadt in Iowa
 Schleswig (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin
 (6396) Schleswig, Asteroid des Hauptgürtels

Schiffe:
 Schleswig (Schiff), ein Küsten-Minensuchboot der Bundesmarine
 Schleswig (Schiff, 1902), ein ehemaliges Passagierschiff des NDL

Personen:
 Christian August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg (1639–1687), Prinz aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, Reisender und britischer Seeoffizier
 Elisabeth Juliane von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg (1634–1704), Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Wilhelm Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg (1661–1711), kursächsischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Schleswig-Holstein
 Sønderjylland